Ausnahmegast bezeichnet:
 einen Gastvogel
 einen Irrgast